TDJ steht für:
 Tadjoura Airport (IATA-Code), Flughafen von Tadjoura in Dschibuti
 Tadschikistan, Kürzel des Olympischen Komitees für das Land
 TDJ Rom, ein Pseudonym des deutschen Musikers Jerome Froese (* 1970)

tdj steht für:
 Tajio (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache auf Sulawesi

TDJ